Le terme Logicielle peut faire référence :
 au logiciel, programme d'instructions informatiques ;
 aux Enquêtes de Logicielle, série de romans policiers pour la jeunesse.